Superfly ist der Name von

 Superfly (1972), Blaxploitation-Film von 1972
 Superfly (2018), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2018
 Superfly (Band), eine japanische Rockband
 Superfly (Soundtrack), das zum Film entstandene gleichnamige Album von Curtis Mayfield
 Superfly.fm, ein nach dem Album von Curtis Mayfield benannter Wiener Hörfunksender
 Superfly (Cartoon), ein Flash-Cartoon von Joe Shields
 Jimmy Snuka, einem amerikanischen Wrestler

siehe auch
 Supafly, englisches Musikprojekt